Le Villard est un toponyme commun qui peut notamment désigner, en France, des hameaux et d'anciennes communes :

Anciennes communes françaises 
 Le Villard, ancienne commune du département du Jura en région Franche-Comté, aujourd'hui intégrée à Gigny.
 Le Villard, ancienne commune du département de la Lozère en région Languedoc-Roussillon, aujourd'hui intégrée à Chanac

Hameaux 
 le Villard, au Cheylas dans le département de l'Isère, en région Rhône-Alpes ; incendié par les Allemands le .

Homophones